48. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 16–17 lutego 1954 roku w japońskim Sapporo. Zawodnicy startowali na naturalnym lodowisku w Maryjama Park. Były to pierwsze mistrzostwa odbywające się na kontynencie azjatyckim. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Mistrzem został reprezentant ZSRR Boris Szyłkow. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza dwunastka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 19 łyżwiarzy z 6 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1954 w sportach zimowych
1954 w Azji
Japonia w XX wieku
Łyżwiarstwo szybkie w Japonii
Zawody sportowe w Sapporo